Портянко () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Портянко, Андрей Антонович (1906—1945) — участник освободительного похода в Западную Белоруссию, Советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза.
 Портянко, Николай Григорьевич (1927—2008) — директор проектно-конструкторского института «ЮжНИИгипрогаз», лауреат Государственной премии СССР.